Поварская улица — улица в Москве.
 Название Поварского переулка в Санкт-Петербурге с 1776 года до начала XIX века.